Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 801 dans le monde.

 RS-801 au Brésil
 Route européenne 801 traversant l’Espagne et le Portugal
 Route nationale 801 en France